Bojana peut désigner :
 Bojana, un fleuve d'Albanie et du Monténégro, aussi connu sous le nom Buna ;
 Bojana, une localité de Croatie dans la municipalité de Čazma, Comitat de Bjelovar-Bilogora.